Heroes (anglicky hrdinové) může být:

 Heroes (píseň, Måns Zelmerlöw), vítězná píseň Eurovision Song Contest 2015 od Månse Zelmerlöwa
 Heroes (píseň, David Bowie), píseň Davida Bowieho z roku 1977
 Heroes (album, Sabaton), album skupiny Sabaton z roku 2014
 Heroes (album, David Bowie), album Davida Bowieho z roku 1977
 Heroes (album, Commodores), album skupiny Commodores z roku 1980
 Heroes (album, Johnny Cash & Waylon Jennings), společné album Johnnyho Cashe a Waylona Jenningse z roku 1986
 Heroes (album, Paul Overstreet), album Paula Overstreeta z roku 1991
 Heroes (album, Mark O'Connor), album Marka O'Connora z roku 1993
 Heroes (album, J. J. Johnson), album J. J. Johnsona z roku 1998
 Heroes (album, Michael Ball), album Michaela Balla z roku 2011
 Heroes (album, Willie Nelson), album Willieho Nelsona z roku 2012
 Heroes (EP), EP skupiny King Crimson z roku 2017
 Hrdinové (v originále Heroes), americký sci-fi seriál